Patrick Maxwell Stewart (1795-1846) - mercante e politico britannico
 Patrick Stewart (1940-) - attore britannico
 Patrick Stewart Onstad (1968-) - calciatore canadese
 Patrick Dana Stewart (1970-2005) - militare statunitense